Chapelle de la Salette peut désigner divers édifices consacrés à Notre-Dame de La Salette :

 Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette à Sainte-Marie sur l'île de La Réunion ;
 Chapelle de la Salette à La Bohalle en Maine-et-Loire ;
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette à Latour (Belgique) ;
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette de Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales.